Das Damendoppel der US Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Lisa Raymond und Rennae Stubbs.

Das Finale bestritten Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez gegen Jelena Dementjewa und Janette Husárová, das Ruano Pascual und Suárez in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2002